Eisbrenner ist der Familienname folgender Personen:

 Tino Eisbrenner (* 1962), deutscher Liedermacher
 Werner Eisbrenner (1908–1981), deutscher Komponist